

Hydronymes 
 Le fleuve Awatere () est un cours d'eau large s’écoulant à travers le district de Marlborough, dans la région de  Marlborough dans l’Ile du Sud de la Nouvelle-Zélande.
 Le fleuve Awatere () est un cours d'eau s’écoulant à travers le district de Gisborne dans la région de Gisborne dans l’Ile du Nord de la Nouvelle-Zélande.